Filmek
Tiltott szerelem (Le fruit défendu), 1952-es francia film
Tiltott szerelem (Bittersweet Love), 1976-os amerikai filmdráma
Tiltott szerelem (Den korte sommer), 1976-os dán film
Tiltott szerelem (Un amour interdit), 1984-es francia film
Tiltott szerelem (Only Love), 1998-as amerikai tv-film
Tiltott szerelem (Plynace wiezowce), 2013-as lengyel film

Tv-sorozatok
Tiltott szerelem (Aşk-ı Memnu), török tévésorozat
Tiltott szerelem (Mujer secreta), venezuelai tévésorozat
Tiltott szerelem (Secrets and Guys), a Bűbájos boszorkák egyik epizódja

Zene
Tiltott szerelem, Császár Előd dala